Fischach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil

einer Gemeinde und von Orten:
 Fischach, Markt im Landkreis Augsburg, Bayern
 Fischach (Gemeinde Bergheim), Ortsteil der Gemeinde Bergheim, Bundesland Salzburg 
    
 Oberfischach, Mittelfischach und Unterfischach, Ortsteile der Gemeinde Obersontheim im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

von Gewässern:
 Fischach (Bühler), linker Zufluss der Bühler bei Kottspiel, Gemeinde Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Fischach (Salzach), rechter Zufluss der Salzach bei Muntigl, Gemeinde Bergheim, Bezirk Salzburg-Umgebung, Bundesland Salzburg

Siehe auch:
 Fischbach